Lillevang kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lillevang (Antvorskov Sogn) – en bebyggelse i Antvorskov Sogn
 Lillevang (Hørve Sogn) – en bebyggelse i Hørve Sogn
 Lillevang (Munke Bjergby Sogn) – en bebyggelse i Munke Bjergby Sogn
 Lillevang (Sneslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sneslev Sogn
 Lillevang (Tølløse Sogn) – en bebyggelse i Tølløse Sogn